Folgende Liste sortiert die Föderationssubjekte der Russischen Föderation nach der durchschnittlichen Lebenserwartung der Einwohner bei der Geburt laut der russischen Statistikbehörde Rosstat. Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland 66,50 Jahre für Männer und 77,06 Jahre für Frauen. Im Jahr 2017 stieg die Lebenserwartung in Russland um ca. 1 Jahr an, dank einer Senkung der Sterblichkeit um 4 %. Mit einer Lebenserwartung von 72,7 Jahren 2016 lag das Land allerdings weiterhin hinter den meisten Ländern mit vergleichbarem Entwicklungsniveau. Zudem gehört der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Lebenserwartung zu den größten weltweit.

Innerhalb Russlands gibt es erhebliche regionale Unterschiede bei der Lebenserwartung. Die Unterschiede reichen von 81,6 Jahren in Inguschetien bis 66,1 Jahre in Tschukotka. Die höchste Lebenserwartung wird vor allem in den vorwiegend muslimisch bevölkerten Föderationssubjekten im Nordkaukasus erreicht, obwohl diese ein ansonsten unterdurchschnittliches Entwicklungsniveau erreichen.

Einzelnachweise 

Russische Foderationssubjekte nach Lebenserwartung
!Lebenserwartung
Wirtschafts- und Sozialstatistik